Nederlands softbalteam (dames)
Nederlands softbalteam (mannen)